O nome Iguatemi (do tupi antigo ygatῖ'y, que significa "rio das canoas emproadas") pode se referir a:

 Iguatemi (Mato Grosso do Sul) - município do estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil
 Iguatemi (distrito) - distrito na cidade de São Paulo, no Brasil
 Iguatemi (bairro) - bairro da cidade de São Paulo
 Iguatemi (Salvador) - região da cidade de Salvador, na Bahia, no Brasil
 Iguatemi Salvador - shopping center de Salvador, na Bahia
 Rio Iguatemi - rio localizado no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil
 Shopping Center Iguatemi - designação comum a diversos shopping centers do Brasil de propriedade da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., empresa controlada pelo grupo La Fonte
 Nacional Iguatemi - rede de shopping centers do Brasil que, junto com a General Growth Properties, forma a Aliance Shoppings Centers
 Estação Jardim Colonial - anteriormente conhecido como Estação Iguatemi, futura estação de metrô da cidade de São Paulo, no Brasil
 Estação de Transbordo do Iguatemi - estação de ônibus de Salvador, no Brasil

Desambiguação